Mashonarus är ett släkte av spindlar. Mashonarus ingår i familjen hoppspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppspindlar
Mashonarus